Tabela końcowa First Division w sezonie 1985/1986

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; +/– = różnica bramek; Pkt = punkty

Legenda

Przypisy 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1985 w Wielkiej Brytanii
1986 w Wielkiej Brytanii